142. længdegrad kan henvise til:

 142. vestlige længdekreds
 142. østlige længdekreds